Evangelisch christendom, een voornamelijk uit de Verenigde Staten afkomstige stroming binnen het protestantisme,
Evangelisch Lutherse kerk, een vooral in Duitsland en Scandinavië aanwezige stroming binnen het protestantisme,
In het algemeen: volgens het Evangelie of hierop betrekking hebbend.